-{I}- Београдска лига у сезони 1968/1969. бројала је 14 клубова. Виши степен такмичења је Српска лига, а нижа Друга Београдска лига.	
	
Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1968/1969. следећи клубови су променили ранг:	
 ПКБ из Падинске Скеле се као првопласирани тим -{I}- Београдске лиге такмичење наставља у Српску лигу група север.	
 21. Мај из Кнежевца и Телеоптик из Земуна као најлошије пласирани тимови Београдске лиге такмичење настављају у -{II}- Београдску лигу. 	
 Синђелић из Београда и Змај из Земуна као првопласирани тимови друге Београдске лиге пласирали су се за сезону 1969/70. у прву Београдску лигу.

Клубови и локација

Резултати по колима и број гледалаца

Статистички подаци о посечености утакмица

Листа стрелаца  
Овог пута водиће се евиденција голова постигнутих у пролећном делу првенства. Голови које су фудбалери постигли јесенас не важе, сви ће стартовати од нуле.  
	
Најбољем стрелцу прве Београдске лиге за сезону 1968/69. годину редакција "СПОРТ" додељује златан часовник "DARWIL".

Ову вредну награду је освојио Жељко Колић, голгетер Графичара из Београда са 11 постигнутих голова.    
{| class="wikitable"	
|bgcolor= #dcdbd6 |Поз.	
|bgcolor= #dcdbd6 |Име и презиме	
|bgcolor= #dcdbd6 colspan="2"|Клуб	
|bgcolor= #dcdbd6 |Број голова	
|- bgcolor= #C0FFC0 	
|rowspan=1 align=center|1	
| Жељко Колић	
|style="text-align: center"| ||Графичара	
|align="center" |11	
|-	
|rowspan=1 align=center|2	
| Ћетковић	
|style="text-align: center"| ||ПКБ	
|align="center" |9	
|-	
|rowspan=3 align=center|3	
| Вуковић	
|style="text-align: center"| ||Београд 	
|rowspan=3 align=center|6	
|-	
| Павић	
|style="text-align: center"| ||БАСК 	
|-	
| Цветковић	
|style="text-align: center"| ||ИМТ 	
|-
|rowspan=4 align=center|4	
| Јуришић	
|style="text-align: center"| ||Телеоптик 	
|rowspan=4 align=center|5	
|-	
| Леудар	
|style="text-align: center"| ||Дорћол 	
|-	
| Матејић	
|style="text-align: center"| ||БАСК 
|-	
| Ганић	
|style="text-align: center"| || Железник
|-
|rowspan=12 align=center|5	
| Павлик	
|style="text-align: center"| ||ПКБ 	
|rowspan=12 align=center|4	
|-	
| Астерије Филактов	
|rowspan=2 style="text-align: center"|||rowspan=2|Палилулац 	
|-	
| Мића Жалац	
|-	
| Батрићевић	
|rowspan=2 style="text-align: center"| ||rowspan=2| Железник
|-	
| Ђурић	
|-	
| Марковић	
|style="text-align: center"| ||Графичар
|-	
| Миленковић	
|style="text-align: center"| ||ИМТ 
|-	
| Ђилас	
|style="text-align: center"| ||ПКБ 
|-	
| Поповски	
|rowspan=3 style="text-align: center"|  ||rowspan=3| Железник
|-	
| Срдић	
|-	
| Богдановић	
|-	
| Костић	
|style="text-align: center"| ||Београд    		
|}

Резултати и статистика 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела  
{|
|valign="top"|

Референце

Спољашње везе 	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	
	

Врати се на врх

Фудбалске лиге у Србији
Прва Београдска лига у фудбалу
Фудбал у 1968.
Фудбал у 1969.